Rekonq est un navigateur web léger basé sur KdeWebKit (il fut — initialement — basé sur QtWebKit) et développé dans le cadre du projet de logiciel libre KDE Software Compilation. Le navigateur visait à devenir le navigateur du bureau KDE en remplaçant Konqueror, c’est d’ailleurs d’ici que vient son nom. Il a été le navigateur par défaut de Kubuntu de la version 10.10 à la version 13.10. Son inclusion à extragear a été annoncée le .

Fonctionnalités 
La plupart des fonctionnalités attendues d'un navigateur dit moderne sont présentes dans Rekonq, notamment:
 La navigation par onglets,
 Un bloqueur de publicité,
 Le support des greffons (Flash, Java).

L'intérêt principal de ce logiciel est son intégration à l'environnement de bureau KDE, et le partage des favoris avec Konqueror.

Rekonq utilise le moteur de rendu HTML WebKit (le moteur de rendu qu'utilise notamment Safari).

Historique 
 Rekonq 0.1 Alpha ()
 Rekonq 1.0 ()
 Rekonq 2.0 ()
 Rekonq 2.4.2 () marque la fin du projet.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Konqueror
 WebKit
 QtWebKit

Liens externes 
 
 

Navigateur web utilisant WebKit
Logiciel pour Windows
Navigateur web
Logiciel libre sous licence GPL